Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1978 го́да () — 34-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

* У команд «Сарканайс металургс», «Старт», «Вента» и «Машиностроитель» было вычтено по 1 очку.

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1978
Спорт в Латвии в 1978 году
Футбол в СССР в 1978 году